Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2010/11 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2010/11 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Borgerhoutse SK mit 11 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft des KSK 47 Eynatten 33 Spieler ein. Insgesamt kamen 228 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler war Gerben Veltkamp (Borgerhout) mit 9 Punkten aus 11 Partien; auf 7,5 Punkte aus 11 Partien kam Kim Le Quang (Fontaine).
Insgesamt erreichten 24 Spieler 100 %. Neben 13 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Marcel Becker (Eynatten) und Frank Erwich (Ans) mit je 5 Punkten aus 5 Partien, Benjamin Bok (Eynatten) mit 4 Punkten aus 4 Partien, Šarūnas Šulskis, Lorenz Maximilian Drabke, Thomas Trella, Swetlin Mladenow (alle Eynatten), Parimarjan Negi (Eupen), Ivan Sokolov (Gent), Cédric Paci und John Cappon (beide Fontaine) mit jeweils 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LTU = Litauen, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, RUS = Russland, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

La Tour d’Ans-Loncin

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Cercle d’Échecs Fontainois

Borgerhoutse SK

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Cercle des Echecs de Charleroi

L’Echiquier Amaytois

Koninklijke Brugse Schaakkring

Royal Namur Echecs

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2010
Schach 2011